Журнал:
 Журнал ( — дневник, подённая записка, от  — день, сутки) — печатное периодическое издание.
 Журнал (газета) — влиятельная французская консервативная газета XIX и XX веков. Выходила в Париже с 1789 года по 1944 год.
 Журнал — место для регистрации событий по мере их возникновения, например, вахтенный журнал. Может представлять собой тетрадь, книгу, или вестись в электронном виде:
 Бортовой журнал
 Вахтенный журнал
 Классный журнал
 Электронный дневник и журнал
 и так далее.
 Живой Журнал (LiveJournal) — блог-платформа, персональный блог на этой платформе.

См. также 
 Дневник
 Файл регистрации — журнал, ведущийся в электронном виде
 Журналируемая файловая система
 Юрнал — в петровской России заимствованное название ежедневных записок, дневников, а также походных журналов военных.